Als Fausten bezeichnet man
eine Melktechnik, siehe Melken#Händische Melktechniken
eine Arbeitstechnik beim Sägen, siehe Gestellsäge#Arbeitstechniken und Verwendung